Światowy ranking snookerowy 2010/2011 – lista zawiera zawodników zakwalifikowanych na sezon 2010/2011. Pierwsza szesnastka rankingu ma zapewniony udział w 1. rundzie wszystkich turniejów rankingowych sezonu. W każdym z turniejów rankingowych z numerem pierwszym będzie rozstawiany obrońca danego tytułu, z numerem drugim Mistrz świata (Neil Robertson), zaś kolejni zawodnicy według kolejności zajmowanej na poniższej liście.

Bibliografia 
 http://www.eurosport.pl/snooker/oficjalny-ranking-2010-11_sto2366175/story.shtml

Przypisy 

2010 w sporcie
2011 w sporcie
Kalendarium snookera